Würmtal bezeichnet... 

das Tal folgender Flüsse:

 Würm (Amper), Nebenfluss der Amper bei Dachau, Bayern, Deutschland
 Würm (Nagold), Nebenfluss der Nagold in Pforzheim, Baden-Württemberg, Deutschland

sowie eine Region im Südwesten Münchens

 Würmtal (Region)